Яннис Мисаткидис (; 7 декабря 1994, Солоники, Греция) — греческий футболист, вигер клуба «Пансерраикос».

Клубная карьера 
Мистакидис — воспитанник немецких клубов «Хоффенхайм», «Вальдхоф» и «Фрайбург». В 2014 году Яннис вернулся на родину, где стал игроком клуба «Пиерикос». 12 октября 2104 года в матче против «Ираклиса» он дебютировал в Первой лиге Греции. В начале 2015 года в поединке против «Ираклиса» Яннис забил свой первый гол за «Пиерикос». Летом того же года Мистакидис подписал контракт с ПАОКом. 16 июля в отборочном поединке Лиги Европы против хорватского «Локомотива» Яннис дебютировал за новый клуб. 23 августа в матче против «Ксанти» он дебютировал в греческой Суперлиге. 30 ноября в поединке против «Каллони» Яннис забил свой первый гол за ПАОК. В 2017 году он помог клубу завоевать Кубок Греции.

В начале 2018 года Мистакидис на правах аренды перешёл в «Панатинаикос». 3 февраля в матче против «Панетоликоса» он дебютировал за новую команду.

Достижения 

Командные

 ПАОК
 Обладатель Кубка Греции — 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пиерикос»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК ПАС Янина
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Волос»
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Пансерраикос»